Выборы в парламент Кабардино-Балкарской Республики прошли 1 марта 2009 г.

Всего избираются 72 депутата по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов (по пропорциональной избирательной системе). Используются закрытые списки без разделения на региональные группы. Число кандидатов в выдвинутом едином списке кандидатов не может превышать 120 человек. Срок полномочий — 5 лет. При распределении мандатов используется метод наибольших остатков. К распределению депутатских мандатов допускается не менее двух списков кандидатов.

Для участия в выборах были зарегистрированы списки региональных отделений 4-х партий: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР.

После выборов Арсен Каноков и Юрий Красножан отказались от своих мандатов.

Результаты выборов 

Явка составила 83,64 %.

Ссылки 
 

Выборы в Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария
Кабардино-Балкария
2009 год в Кабардино-Балкарии